AlpTransit steht für:
 AlpTransit Gotthard, SBB-Tochtergesellschaft
 BLS AlpTransit, ehemalige BLS-Tochtergesellschaft

Siehe auch:
 Neue Eisenbahn-Alpentransversale